

Лемон-Гроув — місто, штат Каліфорнія
 Лемон-Гроув — переписна місцевість, штат Флорида